World Scientific Publishing, обычное сокращение WS — научно-техническое издательство общего профиля, выпускающее книги и журналы, со штаб-квартирой в Сингапуре. Было основано в 1981 году. В 2014 году издательство выпустило около 600 книг и печатало около 130 журналов в различных отраслях науки, техники и медицины. С 1996 года World Scientific публикует издания онлайн, включая электронные копии журналов, трудов конференций и книги, а также имеет интернет-магазин.

Структура компании 
Головной офис компании размещается в Сингапуре и имеет около 200 сотрудников. Региональные офисы существуют в США, Великобритании, Германии, Японии, Индии, КНР, Тайване, Гонконге и Израиле и включают около 450 сотрудников.

Подразделения 
 Global Publishing: публикации на китайском и английском
 Meeting Matters International: помощь в подготовке, проведении конференций и печать трудов,
 Stallion Press: услуги дистрибуции и предпечатной подготовки для клиентов из Европы, США и Сингапура,
 World Scientific Printers: услуги дизайна и печати, включая печать по требованию,
 LAB Creations: консультации по дизайну и печати,
 Aces: компания по оказанию редакторских услуг, включая ведение проектов.

Imperial College Press 
В 1995 году компания выступила сооснователем, вместе с Имперским колледжем Лондона, издательства Imperial College Press, специализирующегося в области технических наук, медицины и информационных технологий. С 2006 года издательство полностью принадлежит World Scientific, согласно лицензионному соглашению с университетом.

Импринты 
World Scientific выпускает издания под примерно 20 различными импринтами, среди которых находятся:
 DL Publishing
 Global Publishing

Нобелевские лекции 
В настоящее время WS является издательством, выпускающим по договору с Нобелевским комитетом полное собрание нобелевских лекций с 1901 года. До этого лекции печатались издательством Elsevier, однако проект был свёрнут в 1970 году.

Репутация 

В 2014 году  стала центром скандала, связанного с тем, что премии по категории нехудожественной литературы () были названы в честь World Scientific, которое спонсировало категорию. Ещё больше масла в огонь подлило присуждение части приза за лучшую нехудожественную работу на английском языке книге  «Лидер, учитель и вы» () (2013), напечатанной World Scientific.

По классификации нидерландской программы аспирантуры  оно в 2020 году входило в категорию B научных издательств. Издательство публикует более 100 высокоцитируемых респектабельных научных журналов уровня Q1-Q2, однако среди его публикаций встречаются и труды креационистских конференций.

Примечания 

Компании Сингапура
Издатели научной литературы